Иоганн Андре (; 1741—1799) — немецкий музыкант, композитор и музыкальный издатель, отец Иоганна Антона Андре (1775—1842), который продолжил издательское дело отца и тоже стал известным германским композитором своего времени.

Биография 
Иоганн Андре родился в Оффенбах-ам-Майне 28 марта 1741 года.

Отец Иоганна надеялся, что мальчик станет купцом, но Андре ещё в детстве пристрастился к музыке, которой занимался в основном самостоятельно. Среди его самых близких друзей в Оффенбах-ам-Майне был Гёте где он изображен в книге автобиографии Гёте «Поэзия и правда» (во время его помолвки с Анной Элизабет Шенеман) в 1775 году.

После того, как Иоганн Андре приобрёл себе известность своими сочинениями и основал в 1774 году в родном городе музыкальную издательскую фирму вместе с нотопечатанием, он был приглашен в 1777 году капельмейстером в Немецкий театр в столицу Германии город Берлин.

В этой должности Андре оставался до 1784 года, после чего отправился обратно в Оффенбах для ведения своих музыкальных дел. Перед своим отъездом он получил от маркграфа бранденбург-шведтского звание придворного капельмейстера.

Андре довел свою до сих пор существующую фирму до цветущего состояния посредством изданий своих и чужих произведений. Согласно ЭСБЕ: «Его композиции, отличающиеся свежестью и натуральностью, состоят из инструментальных сочинений, песен (между ними особенно распространена и сделалась даже народною песнью „Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher“), опер и оперетт (числом около 30).»

Иоганн Андре скончался 18 июня 1799 года в городе Оффенбахе.

Сочинения Андре 
 Der Töpfer (Hanau, 1773)
 Erwin und Elmire (André)|Erwin und Elmire (Frankfurt, 1775)
 Der alte Freyer (Frankfurt, 1775)
 Herzog Michael oder Die Nachtigall (Berlin, 1775)
 Der Barbier von Sevilien oder Die unnütze Vorsicht (Berlin 1776)
 Die Bezauberten oder Peter und Hannchen (Berlin, 1777)
 Der Fürst im höchsten Glanze (Berlin, 1777)
 Die Schadenfreude (Berlin, 1778)
 Der Alchymist oder Der Liebesteufel (Berlin, 1778)
 Laura Rosetti (Berlin, 1778)
 Die Grazien (Berlin, 1778)
 Azakia (Berlin, 1778)
 Claudine von Villa Bella (Berlin, 1778)
 Das tartarische Gesetz (Berlin, 1779)
 Alter schützt vor Thorheit nicht (Mannheim, 1779)
 Die Friedensfeyer oder Die unvermuthete Wiederkunft (Berlin, 1779)
 Friedrichs glorreichster Sieg (Berlin, 1779)
 Kurze Thorheit ist die beste (Berlin, 1780)
 Das wüthende Heer oder Das Mädchen im Thurme (Berlin, 1780)
 Heinrich der Erhabene aus dem Stamme der Brennen (Berlin, 1780)
 Der Zauberspiegel (Berlin, 1781)
 Belmont und Constanze oder Die Entführung aus dem Serail (Berlin, 1781)
 Mehr als Großmuth (Berlin, 1781)
 Elmine (Berlin, 1782)
 Eins wird doch helfen oder Die Werbung aus Liebe (Berlin, 1782)
 Der Liebhaber als Automat oder Die redende Maschine (Berlin, 1782)
 Der Barbier von Bagdad (Berlin, 1783)
 Der Bräutigam in der Klemme (Frankfurt, 1796)

Примечания

Ссылки 
 [az-libr.ru/Persons/000/Src/0001/9a1ddad6.shtml Андре Иоганн (28.03.1741-18.06.1799)]
 Произведения Иоганна Андре

Музыкальные издатели Германии
Оперные композиторы